Borcht bzw. van der Borcht ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar van der Borcht (vor 1550–1610), flämischer Künstler, Hofmaler in Kassel

 Pieter van der Borcht (um 1535–1608), ein oder mehrere flämische Künstler
 Sebastián Van der Borcht (* 1725), spanischer Militäringenieur und Architekt

Siehe auch:
 Borch
 Vander Borght
 Vanderborght